Jurij Borisovič Česnokov  – pallavolista, allenatore di pallavolo e dirigente sportivo sovietico, dal 1991 russo
 Jurij Ivanovič Česnokov  – calciatore sovietico, nato nel 1952